Zanotelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Augustsson Zanotelli (* 1987), schwedische Springreiterin
 Hans Zanotelli (1927–1993), deutscher Dirigent
 Marlon Zanotelli (* 1988), brasilianischer Springreiter